Aleksander Suchanek (1909–?) – polski żołnierz, oficer Milicji Obywatelskiej
 Aleksander Suchanek (1940–2021) – polski sędzia piłkarski

Przypisy